Plaats in Indonesië
 Umbu (Gido), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Umbu (Gomo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra